Нададорес има више значења:

 Општина Нададорес (Коавила), општина у савезној држави Коавила у Мексику
 Нададорес (Нададорес, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику